Фамилија Уртадо има више значења:

 Фамилија Уртадо, Ехидо Агваскалијентес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Уртадо, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Уртадо (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику